Le fleuve Onekaka  (en ) est un cours d’eau de la région de Tasman dans l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande.

Géographie
Il s’écoule vers le sud à partir de sa source située dans le nord-est du Parc national de Kahurangi, atteignant la Golden Bay  au nord-ouest de la ville de .

Voir aussi 

 la liste des cours d'eau de la Nouvelle-Zélande

Notes et références

Notes

Références 

Cours d'eau de la région de Tasman en Nouvelle-Zélande
Parc national de Kahurangi